Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1963 года () прошёл в Лионе с 3 по 11 августа по круговой системе. В нём приняли участие 13 спортсменов.

Призёры 
 — Мишель Изар

 — Анри Байоль (Г.Байо - в источнике 1963 г.)

 — Пьер Дионис (П.Диони - в источнике 1963 г.)

Для Изара это стал пятый национальный титул.

Результаты

Литература 
 Лион, 3-11 августа:национальный чемпионат//Шашки. — 1963. — № 6. — С.33-34.

Примечания

Ссылки 
  турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1963 году
1963 год в шашках
Спортивные соревнования в Лионе
Август 1963 года